Bengkalis (eiland), een Indonesisch eiland
 Bengkalis (regentschap), een regentschap in de provincie Riau op het Indonesische eiland Sumatra
 Bengkalis (onderdistrict), een onderdistrict van bovengenoemd regentschap
 Bengkalis (stad), de hoofdstad van bovengenoemd regentschap en onderdistrict
 Bengkalis (schip)